Ђукић је српско презиме које је осамдесет седмо најчешће презиме у Србији. То је патроним и значи син Ђуке.

Познати људи

А 
 Аврам Ђукић (1844—1906), аустријски официр

Б 
 Бранко Ђукић (1966), српски академски сликар, стрипар, илустратор, историчар и теоретичар уметности

В 
 Варја Ђукић (1962), хрватска глумица
 Вера Ђукић (1928—1968), српска позоришна, филмска и ТВ-глумица
 Вуксан Ђукић (1916—1943), учесник Народноослободилачке борбе
 Вера Илић-Ђукић (1928—1968), српска позоришна, филмска и ТВ-глумица

Г 
 Горан Ђукић (1956), српски стрипар и илустратор
 Горан Ђукић (фудбалер) (1970), бивши српски и југословенски фудбалер и фудбалски тренер

Д 
 Драган Ђукић (рукометни тренер) (1962), српски рукометни тренер
 Драго Ђукић (1920—1981), учесник Народноослободилачке борбе
 Драгутин Ђукић (1952), српски микробиолог

Ђ 
 Ђорђе Ђукић (1934—1996), генерал-потпуковник Војске Републике Српске
 Ђорђе Ђукић (академик) (1943—2019), српски физичар

Ж 
 Живорад Ђукић (1901—1995), српски грађевински инжењер

З 
 Звонимир Ђукић (1963), српски гитариста и вокал

И 
 Илија Ђукић (1930—2002), министар иностраних послова СРЈ и дипломата

Ј 
 Јелена Ђукић (1980), српска глумица

М 
 Милан Ђукић (1947—2007), политичар Срба у Хрватској
 Милица Ђукић (1979), црногорска позоришна, телевизијска и филмска глумица
 Миодраг Ђукић (1938—2010), српски драмски писац

Н 
 Нада Ђукић (1949), српски архитекта
 Новак Ђукић (1955), бивши генерал Војске Републике Српске
 Новица Ђукић (1925—2012), српски стрипар, новинар и уредник

О 
 Остоја Ђукић (1947), српски педагог, филозоф и социолог

П 
 Пане Ђукић Лимар (1922—1952), учесник Народноослободилачке борбе
 Предраг Дража Ђукић (1943—2002), српски архитекта

Р 
 Радивоје Лола Ђукић (1923—1995), телевизијски, позоришни и филмски редитељ и комедиограф

С 
 Светомир Ђукић (1882—1960), официр војске Краљевине Србије
 Славица Ђукић (1960), бивша српска рукометашица
 Славица Ђукић Дејановић (1951), српска политичарка
 Славољуб Ђукић (1928—2019), српски новинар и писац
 Срећко Ђукић (1947), српски економиста и дипломата

Ш 
 Шћепан Ђукић (1914—1942), учесник Народноослободилачке борбе

Референце 

Српска презимена